Gilmore steht für:
 Gilmore (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (2537) Gilmore, nach Alan C. Gilmore benannter Asteroid
 Gilmore Electric Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Gilmore Girls, US-amerikanische Fernsehserie
 Happy Gilmore, US-amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 1996
 Algorithmus von Gilmore in der Prädikatenlogik

Gilmore ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gilmore (Arkansas)
 Gilmore (Illinois)
 Gilmore (Missouri)
 Gilmore (Ohio)
 Gilmore City (Iowa)

Siehe auch:
 Gilmour
 Gilmor
 Gillmor